

Patronyme

 Agnès Mellon (née en 1958), soprano française.
 Eric James Mellon (1925-2014), artiste anglais.
 Tamara Mellon, présidente de l'entreprise de chaussures de luxe Jimmy Choo.
 la Maison de Mellon
 Les membres de la famille Mellon, originaire de Pittsburgh en Pennsylvanie, parmi lesquels :

Prénom
Mellon de Rouen, mort vers 310, premier évêque de Rouen.
Mellon Jolly (1795-1872) un ecclésiastique catholique français, archevêque de Sens.

Lieux 
La Mellon Arena (aussi connu sous le nom de Pittsburgh Civic Arena de 1961 à 1999 et surnommée The Igloo) est une salle omnisports se trouvant à Pittsburgh en Pennsylvanie. 
L'Université Carnegie-Mellon est une université privée spécialisée en recherche située à Pittsburgh (Pennsylvanie).
 Le Mellon Bank Center est un gratte-ciel situé à Philadelphie.

Homonymie de prénom